Бернар де Ламоннуа (; 15 июня 1641, Дижон — 15 октября 1728, Париж) — французский  , , , , член Французской академии (кресло № 30, 1713—1728).

Наиболее известен своими бургундскими ноэлями (Noei Borguignon).

Биография 
Окончил иезуитский колледж в Дижоне, где изучал гуманитарные науки, затем — право в университете Орлеана. С 1662 года — юрист в дижонском парламенте. Служил советником в финансовом суде (1672—1696). Не склонный к этой работе, он, используя своё здоровье как предлог, оставил адвокатуру и полностью посвятил себя литературному искусству.

Писал стихи, за которые трижды награждался премией Французской академии (1671—1683) и которые хвалили Шарль Перро и Вольтер. Был первым, получившим поэтическую премию Французской академии.

В 1687 году стал членом-корреспондентом Академии наук и искусств Галилея в Падуе (Accademia galileiana di scienze, lettere ed arti).

Около 1700 года соревновался с Эме Пироном (1640—1727), отцом Алексиса Пирона в написании стихов о библейской рождественской истории, так называемых ноэлей (рождественские гимны), на бургундском диалекте его родины и победил соперника. В обращении к народу установил литературность бургундского диалекта во Франции.

Среди его лучших сочинений того времени — несколько загадок в форме сонета, некоторые из которых считаются лучшими, чем что-либо подобное, существовавшее в то время; три перевода текстов о бургундском вине, шампанском вине и сидре. Под псевдонимом Gui Barozai Noei borguignon написал «Тринадцать рождественских гимнов» (ноэлей) (1700), сборник гимнов на бургундском языке, за которыми позже в том же году последовал Noei tô nôvea (Шестнадцать рождественских гимнов). Эти песни на простом языке стали чрезвычайно популярными.

Некоторые священники видели в его сочинениях скрытую насмешку над Библией, и вопрос дошёл до того, что был представлен комиссии профессоров Сорбонны, которые предусмотрительно уклонились от обсуждения. Другие оспаривали мастерство де Ламоннуа в бургундском диалекте, что побудило его написать глоссарий самых сложных терминов.

В его сочинениях часто присутствует отстранённый, сатирический взгляд на окружающее, так что выбор языка можно понимать и как уловку против существующей цензуры, которой он подвергался.

В 1707 году, в возрасте 66 лет, Бернар де Ламоннуа отправился в Париж, где произвел впечатление провинциала с широким кругозором. В течение нескольких лет отклонял приглашения вступить во Французскую академию, но в конце концов был принят единогласным голосованием в 1713 году во Французскую академию (кресло № 30).

Избранные сочинения 
 Noël bourguignons de Gui Barozai, ai Dioni (Dijon), (1720)
 Menagiana (1715), 4 т.
 Des Observations sur le Cymbalum mundi et sur les Contes de Bonaventure Desperriers
 Remarques sur le Poggiana of Pierre Lenfant, (1722).
 Préface et des Notes sur les Nuits of Straparole.
 Deux Préfaces pour la Pancharis of Jean Bonnefons
 Notes sur la Bibliothèque choisie et sur les Opuscules de Colomiès.
 Dissertation sur le Passavant of Théodore de Bèze .

Примечания

Ссылки 
 Bernard de La Monnoye

Члены Французской академии
Выпускники Университета Орлеана